Miejscowości w USA:
 Bear Lake – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Bear Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Bear Lake – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Bear Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Bear Lake (ang. Bear Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Bear Lake (ang. Bear Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Bear Lake (ang. Bear Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bear Lake (ang. Bear Lake County) – w stanie Idaho
Inne:
 Bear Lake – jezioro w USA na granicy stanów Idaho i Utah